Цеэ — фамилия.
 Цеэ, Андрей Богданович (1781—1842) — российский медик, доктор медицины и хирургии, автор ряда научных трудов.
 Цеэ, Василий Андреевич (1820—1906) — директор канцелярии Государственного контроля, председатель Петербургского цензурного комитета, действительный тайный советник, сенатор.